Florescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Familia Florescu, numele unei familii boierești din Țara Românească

 Alexandru Florescu (om politic comunist)
 Arta Florescu
 Bonifaciu Florescu
 Cătălin Dorian Florescu
 Dimitrie Florescu
 Eugen Florescu
 Eugenia Florescu
 Eugeniu Constantin Florescu
 George Florescu
 Gheorghe Florescu
 Grigore Florescu
 Horia Florescu
 Ioan Emanoil Florescu
 Ioan Theodor Florescu
 Ion Florescu
 Jean Lorin Florescu
 Mihail Florescu
 Mihail Florescu (general)
 Nicolae-Doru Florescu
 Radu Florescu
 Radu Florescu (istoric)
 Viorica Florescu (fizician)

Vezi și 
 Florin (prenume)

Nume de familie românești